Manangoi ist der Familienname von:
 Elijah Manangoi
 George Manangoi